Kanaal 13, een televisieserie uit 1983 en 1984
 Kanaal 13, een televisiezender in Gelderland
 Kanaal 13, een stripverhaal in Eppo